Quazza è il cognome di varie personalità

Romolo Quazza (1884-1961), storico, padre di Guido e Giorgio
Guido Quazza (1922-1996), storico e politico
Giorgio Quazza (1924-1978), studioso dei controlli automatici